Säntis steht für:

 Säntis, Berg im Alpstein in der Ostschweiz
 Kanton Säntis, ehemaliger Kanton in der Schweiz
 Sender Säntis, Sendeturm auf dem Berg Säntis, Ostschweiz
 Säntis (Schiff, 1892), Fahrgastschiff auf dem Bodensee
 Säntis (Schiff, 1956), Fahrgastschiff auf dem Bodensee